3. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Eskilstuna, w Szwecji w dniach 26–27 lutego 1972. Zawody rozegrano na Eskilstuna Isstadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka RFN Monika Pflug (która ustanowiła również rekord świata w sprincie) oraz Fin Leo Linkovesi.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 35 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1972 w sportach zimowych
1972 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Eskilstunie